Никола́й Ильи́нский: Ильинский, Николай Васильевич (1884—1943) — русский и советский геоботаник (луговед), профессор, краевед, исследователь Вологодского края.
 Ильинский, Николай Ильич (1854—1897) — русский писатель, священник.
 Ильинский, Николай Серафимович (род. 1934) — украинский советский кинорежиссёр, сценарист.
 Ильинский, Николай Степанович (1759—1846) — русский писатель, историк.
 Ильинский, Николай Федотович (1931—2009) — советский и российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.

Примечания